In Griechenland fanden im Jahr 2012 mehrere Parlamentswahlen statt:
 die Parlamentswahl in Griechenland Mai 2012 am 6. Mai 2012
 die Parlamentswahl in Griechenland Juni 2012 am 17. Juni 2012